Cryptocheiridium är ett släkte av spindeldjur. Cryptocheiridium ingår i familjen dvärgklokrypare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Dvärgklokrypare
Cryptocheiridium